Paul Neal "Red" Adair (Houston, 18 de junho de 1915 – 7 de agosto de 2004) foi um renomado bombeiro de incêndio de poços de petróleo americano. Ele ficou notório após adotar métodos perigosos e velozes ao mesmo tempo para combater incêndios relacionados com poços de petróleo.

Citações 
 "It scares you—all the noise, the rattling, the shaking. But the look on everybody's face when you're finished and packing, it's the best smile in the world; and there's nobody hurt, and the well's under control." (describing a typical blowout experience)
 "Retire? I don't know what that word means. As long as a man is able to work and he's productive out there and he feels good—keep at it. I've got too many of my friends that retired and went home and got on a rocking chair, and about a year and a half later, I'm always going to the cemetery." (to reporters while working at the Kuwaiti oil well fires at the end of the Gulf War in 1991)
 "I've done made a deal with the devil. He said he's going to give me an air-conditioned place when I go down there, if I go there, so I won't put all the fires out." (in 1991, joking about afterlife alternatives)
 "There are two things I really like about my job. When the phone rings I never know where I'm heading to next - and I'm never bothered by life-insurance salesmen!" - (to an interviewer)
 "If you think it's expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur."

Bombeiros dos Estados Unidos
Naturais de Houston